Ярко́вский (; ; ) — польская фамилия.
Женское написание фамилии — Ярко́вская.
Известные носители:

 Ярковский, Витольд Иванович (1875—1918) — русский и польский инженер-авиастроитель.
 Ярковский, Зденек (1918—1948) — чехословацкий хоккейный вратарь; чемпион мира 1947 года.
 Ярковский, Иван Осипович (1844—1902) — русский учёный польского происхождения, инженер, естествоиспытатель.
 Ярковский, Павел Осипович (1781—1845) — русский и украинский библиограф и библиотекарь.
 Ярковский, Гут-Ярковский Иржи Станислав (1861—1943) (Богемия, Чехия) — один из основателей Международного олимпийского комитета, член МОК в 1894—1943, соратник Пьера де Кубертена, педагог, писатель, переводчик, член Чехословацкой академии наук, доктор философии, профессор.

См. также 
 Ярковский район